Berényi je priimek več oseb:    
 Ferenc Berényi, madžarski slikar
 Zsigmond József Berényi, madžarski rimskokatoliški škof